Wass steht für:

 ein Adelsgeschlecht, siehe Wass de Czege
 Albert Wass (Albert Graf Wass de Czege) (1908–1998), ungarischer Publizist
 Huba Wass de Czege (Huba Graf Wass de Czege; * 1941), US-amerikanischer Brigadegeneral

Wass ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wass (* 1989), dänischer Fußballspieler
 Lennart Wass (* 1953), schwedischer Fußballtrainer
 Ted Wass (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler

WASS ist die Abkürzung für:

 Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, ein italienisches Unternehmen

Siehe auch:
 Vaas (Begriffsklärung)
 Vas
 Vass
 Was
 Waas

WASS